Булићи могу бити:

 Булићи (Јајце), насељено мјесто у општини Јајце, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Булићи (Озаљ), насељено мјесто у општини Озаљ, Република Хрватска